En tridekagon är en polygon med tretton hörn. En liksidig och likvinklig tridekagon kallas för en regelbunden tridekagon. Summan av de inre vinklarna hos en tridekagon är 3240 grader.

Regelbundna tridekagoner
En regelbunden tridekagon har inre vinklar som är ≈152,308° och en area A som ges av:

där a är sidlängden i tridekagonen.
En regelbunden tridekagon kan konstrueras med passare, ograderad linjal och vinkeltredelare.

Källor 

Polygoner